

Persone
 Antonio de Pereda (1611-1678) – pittore spagnolo di epoca barocca
 Javier Manjarín Pereda, più noto come Manjarín (1969) – ex calciatore spagnolo, di ruolo attaccante
 Jesús María Pereda, più noto come Chus Pereda (1938-2011) – allenatore di calcio e calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 José Pereda (1973) – ex calciatore peruviano, di ruolo centrocampista
 Juan Peréda Asbun (1931-2012) – politico boliviano
 Mauricio Sebastián Alonso Pereda (1994) – calciatore uruguaiano, di ruolo attaccante
 Omar Quintero Pereda (1981) – cestista messicano
 Vicente Pereda (1941) – allenatore di calcio ed ex calciatore messicano, di ruolo attaccante

Altro
 Silvio José Pereda – personaggio dei fumetti creato da Paco Alcázar